Samograd (otok)
 Špilja Samograd, kod Perušića